Ili (kinesisk: 伊犁; pinyin: Yīlí; uighurisk: ئىلى; uighur-latin: Ili) er et autonomt præfektur for kasakher og ligger i Xinjiang i Folkerepublikken Kina. Det er opkaldt etter floden Ili. Hovedstaden er Gulja (Yining). Ili, der ligger vest for Mongoliet, syd for Rusland og øst for Kazakhstan har en grænse til udlandet på 2.000 km. Præfekturet har et areal på ca. 269.502 km², og en befolkning på 4.340.000 med en tæthed på 16 indb./km².

Administrative enheder 
Det autonome præfektur Illi har jurisdiktion over tre områder som ud over dets kerneområde også omfatter præfekturene Tacheng og Altay.

Kerneområdet består af 2 byamter (市 shì), 7 amter (县 xiàn) og et autonomt amt (自治县 zìzhìxiàn). Byamtet Kuitun udgør en eksklave adskilt fra kerneområdet af Tacheng.

Etnisk sammensætning 

Præfekturer i Xinjiang